Мануба:

Топоним:

 Мануба — вилайет в Тунисе
 Мануба — город в Тунисе